Дми́трий Ю́рьевич Красно́в-Нема́рский (род. , Калининград, Московская область), известный под литературным псевдонимом Дмитрий Артис — российский поэт.

Биография 

Дмитрий Краснов-Немарский родился  в Королёве (Московская область).

По материнской линии род из Белоруссии (село Крупец, Гомельская область): «Большую часть жизни я провёл в спальных столичных джунглях, несмотря на то что добрая половина моих предков родом из уютной белорусской деревушки на реке Крупка, что под Гомелем. В самом начале пятидесятых годов прошлого века бабушка и дедушка, который в ту пору был знатным каменщиком, вместе со своими тремя детьми (в том числе с моей мамой) перебрались в Московскую область. После войны область оживлялась, повсюду строились дома, фабрики и заводы. Рук не хватало, а предки от работы не бегали, всегда оказывались там, где были больше всего нужны, да и детей надо было как-то кормить. Поколение спустя все превратились в городских жителей. Остались только семейные легенды о прадедах и прапрадедах, в числе которых были звонари, колдуны-знахари, гармонисты, деревенские фотографы и даже председатели колхоза».

В 1994 году поступил в Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС) на продюсерский факультет. С 1994 по 1995 год работал главным администратором Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ», а с 1995 по 1996 год — главным администратором «Театра музыки и поэзии» под руководством Елены Камбуровой. С 1997 по 1998 год — директор Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ».
Летом 1998 года ушёл из театра и вместе с братом Леонидом Красновым создал собственный —  «Театр Эмоциональной драмы». Было выпущено более 30 спектаклей, многие из которых получили призы на различных театральных фестивалях. Осуществляя гастрольную деятельность, организованную Дмитрием Артисом, театр показал свои спектакли в таких городах, как Благовещенск, Хабаровск, Уссурийск, Владивосток, Улан-Удэ, Байкальск, Южно-Сахалинск.

В 1999 году Дмитрий Артис окончил РАТИ-ГИТИС (продюсерский факультет). Дипломная работа «Создание театра» была отмечена как лучшая дипломная работа курса.

В 2001 году Дмитрий Артис официально переименовал «Театр эмоциональной драмы» в «Театральный особнякъ». С 1999 по 2002 год написал несколько детских пьес, которые были поставлены в театре. С 2002 по 2004 год «Театральный особнякъ» Дмитрия Артиса был одной из заметных поэтических площадок Москвы.

С 2002 года — участник Литературного объединения «Рука Москвы». С 2005 по 2011 год обучался в Литературном институте им. Горького. В конце 2011 года Дмитрий Артис оставил театральную деятельность, полностью посвятив себя литературе. В 2014 году вступил в Союз писателей Санкт-Петербурга и Южнорусский Союз Писателей.

В 2022 году принял участие во вторжении России в Украину, продолжая писать стихи, воспевающие войну.

Отзывы 
В рецензии на сборник «Мандариновый сад» в журнале «Знамя» за 2007 год Анна Кузнецова отмечала, что «у поэта много привязанностей: фольклор, от которого в его стихах параллелизмы...».

Высоко отозвалась о книге Артиса «Ко всему прочему», вышедшей в свет в 2010 году, Анастасия Ермакова в журнале «Дети Ра». В своей рецензии Ермакова назвала автора подлинным поэтом, а его творения — редким видом стихов, при чтении которых «возникает ощущение нерукотворности, самопроизрастания стиха».

В 2014 году Борис Кутенков в рецензии на сборник «Детский возраст», опубликованной в журнале «Зинзивер», обобщая двенадцатилетнее творчество Артиса, отмечает, что «ему… не нужно прибегать к броским ходам и доказывать, что он поэт».

В предисловии к публикации Дмитрия Артиса в литературно-публицистическом журнале «Эмигрантская лира» в 2016 году консультант журнала Олег Горшков отозвался об авторе стихов как о сложном, проницательном, обладающем незаурядным образным мышлением поэте.

В отзыве на сборник "Воскресшие на Третьей мировой. Антология военной поэзии 2014 - 2022 гг.", с участием Дмитрия Артиса, филолог Михаил Эдельштейн отозвался о нём как об "одном из самых кровожадных поэтов в этой тусовке", сравнив издание с "дурно зарифмованным телевизором" .

Награды и премии 
 Лауреат международной литературной премия имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами…» (2010) — 2 место в номинации «Большая премия» за книгу стихотворений «Мандариновый сад».
 Лауреат национальной литературной премии «Поэт года» (2011) — III премия.
 Вошёл в короткий список Григорьевской поэтической премии (2012).
 Лауреат литературно-критической премии им. В. В. Розанова «Летающие собаки» (2012) — номинация «Обоснование».
 Лауреат Международного литературного конкурса «Открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии — 2012, 2013, 2014»
 Лауреат премии газеты «Поэтоград» (Номинация «Литературоведение, критика, эссеистика», 2013 г.)
 Лауреат журнала «Зинзивер» в категории «поэзия» (2013 г.)
 Победитель поэтического блиц-турнира (СЛЭМ) «Народный герой» XI-го Международного литературного фестиваля «Петербургские мосты». (Дом творчества писателей в посёлке Комарово, 2014 г.)
 Лауреат Международного поэтического конкурса «Лёт лебединый» имени Петра Вегина — 2014 г.
 Обладатель Гран-при международного поэтического конкурса, прошедшего в рамках арт-фестиваля «Провинция у моря — 2014» (Одесса — Ильичёвск)
 Лауреат Международного поэтического интернет-марафона Сокровенные свирели «45-й параллели» — 2014 г.
 Призёр поэтического конкурса «Заблудившийся трамвай» имени Н. С. Гумилёва, прошедшего в рамках XII Международного литературного фестиваля «Петербургские мосты» — 2015 г.
 Победитель Международного литературного конкурса «5-й открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии — 2016».
 Международная литературная премия имени Владимира Таблера — 2018 г.
 Призёр конкурса «Зримое слово» журнала «Москва» в номинации «Поэзия» — 2019 г.
 Золотой диплом X Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» — 2019 
 Победитель II Международного конкурса Современной русской драмы «Автора — на сцену!» (пьеса «Шахтёр»)
 Победитель в Международном конкурсе современной драматургии "Время драмы, Лето, 2020). (номинация "Пьеса для детей", лубочная сказка "Медвежья лапа")

Библиография 
 «Мандариновый сад» (Из-во «Геликон Плюс», Санкт-Петербург, 2006), ISBN 5-93682-350-4
 «Ко всему прочему» (Из-во «Русский двор», Москва, 2010), 
 «Закрытая книга» (Изд-во «Авторская книга», Москва, 2013), ISBN 978-5-91945-294-2
 «Детский возраст» (Изд-во КП ОГТ, Одесса, 2014), ISBN 978-617-637-074-1
 «Мелкотемье+» (Изд-во «АуроИнфо», Санкт-Петербург и Dzejnieku klubs Stihi.lv, Рига, 2018)

Примечания

Ссылки 
 Читальный зал
 Журнальный зал
 Выступление на «Радио Мария»
 Стихи, пьесы, публицистика
 Страница поэта Д. Артиса на сайте А. Джигита
 Александр Карпенко Рецензия на книгу Дмитрия Артиса «Детский возраст». Дети Ра № 2 (124), 2015
 Александр Карпенко Рецензия на книгу Дмитрия Артиса «Мелкотемье +». Южное Сияние № 2, 2019

Члены Южнорусского союза писателей